Саймон Девіс (футболіст, 1974) — колишній валлійський футболіст, один із так званих «пташенят Фергі», гравець «Манчестер Юнайтед» та національної збірної Уельсу.
 Саймон Девіс (футболіст, 1979) — колишній валлійський футболіст, гравець клубів «Тоттенгем Готспур» та «Фулгем», а також національної збірної Уельсу.